Кларк А́бель (; 1789—1826) — британский врач, натуралист, ботаник и зоолог, исследователь флоры и фауны Китая, Индии, Индонезии.

Абель в качестве натуралиста экспедиции сопровождал лорда Уильяма Питта Амхерста во время поездки по Китаю в Пекин в 1816 году. В результате этой поездки, в 1818 году, он написал и издал рассказ «Narrative of a Journey into the interior of China, and of a voyage to and from this country», после чего получил известность как натуралист.

Абель — первый западный учёный, сообщивший о наличии орангутана на острове Суматра.

В 1816 году Абель впервые собрал отдельные экземпляры и семена растения, которое теперь носит имя . Британский ботаник Роберт Броун в 1818 году назвал его именем род растений, обнаруженных Абелем в Китае:  семейства .

Публикации

Примечания

Литература 
 Абель Кларкъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами. СПб., 1861.

Ссылки 
 Dr. Clarke Abel bio and dwarf trees.

Ботаники Великобритании
Ботаники по алфавиту
Члены Лондонского королевского общества